Хосс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хосс, Нина (род. 1975) — немецкая актриса театра и кино.
 Хосс, Селим (род. 1929) — ливанский политик, пять раз занимал пост премьер-министра Ливана.